Jang Jong-moon (né le ) et un joueur sud-coréens de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2003 avec les Halla Winia dans l'Asia League.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-04 || Halla Winia || Asia League ||16 ||0 ||2 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-05 || Anyang Halla || Asia League ||42 ||3 ||9 ||12 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-06 || Anyang Halla || Asia League ||38 ||2 ||12 ||14 ||45 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-07 || Anyang Halla || Asia League ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-          
|- 
|2007-08 || Anyang Halla || Asia League ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-           
|- 
|2008-09 || Anyang Halla || Asia League ||10 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2

Notes et références 

Naissance en août 1978
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Halla Winia
Joueur du Anyang Halla
Défenseur de hockey sur glace